Die Agamen (Agamidae Gray, 1827) bilden eine Familie innerhalb der Schuppenkriechtiere.

Sie bewohnen Steppenlandschaften ebenso wie Wälder und Wüstengebiete in einem großen Teil der Alten Welt sowie Australien. Außer in sehr kühlen Bereichen und im Wasser findet man sie so ziemlich überall in dem bezeichneten Gebiet.

Anatomie, Lebensweise, Verhalten 
Agamen haben sich den unterschiedlichsten Lebensräumen angepasst. Dabei spielt die Art und Form der Schuppen ebenso eine Rolle wie auch die Länge des Schwanzes – Flugdrachen (Draco) brauchen ihn zum Steuern beim Gleiten von einem Baum zum nächsten – und die Ausbildung der Füße mit breiten Hautsäumen, die das Laufen über Wasser ermöglichen. Alle Agamen können äußerst gut sehen. Das Auge ist das wichtigste und am besten entwickelte Sinnesorgan dieser Echsen. Sehr wichtig ist auch das Gehör. Der Geruchssinn ist nicht so stark entwickelt, allerdings besitzen die Agamen Riechzellen im Nasengang und auch das Jacobson-Organ. Mit diesem Organ können die Tiere ebenfalls Gerüche wahrnehmen.

Fast alle Agamen (Dornschwanz-Agamen und Segelechsen nicht) ernähren sich überwiegend von tierischer Kost und in geringem Maße von pflanzlicher Nahrung. Die Nahrung besteht überwiegend aus Insekten aller Art bis hin zu Kleinsäugern. Manche Arten wie der Dornteufel (Moloch horridus) ernähren sich ausschließlich von Ameisen und Termiten. Trinkwasser wird entweder direkt aufgenommen oder über die Haut aus der Luftfeuchtigkeit (artspezifisch), je nach Lebensraum.

Die Agamen sind überwiegend tagaktiv.

Systematik 
Agamen gehören zu den Leguanartigen und bilden dort zusammen mit den Chamäleons das ranglose Taxon Acrodonta.

Die innere Systematik der Agamen lag lange Zeit im Dunkeln. Lediglich die urtümlichen Schmetterlings- und Dornschwanzagamen wurden in die Unterfamilie Uromastycinae gestellt, alle anderen Agamengattungen gehörten zu den Agaminae.

Bei phylogenetischen Untersuchungen in den letzten Jahren hat man drei Hauptkladen gefunden, die eine unterschiedliche Verbreitung haben. Die Amphibolurinae umfassen die Gattungen Australiens und Neuguineas, die Draconinae kommen aus Südasien, und zu den Agaminae gehören die meisten Agamen Afrikas, West- und Zentralasiens sowie der europäische Hardun. Schmetterlingsagamen, Dornschwanzagamen und die Segelechsen bleiben systematisch isoliert in ihren eigenen Unterfamilien.

Die verwandtschaftlichen Verhältnisse stellt folgendes Kladogramm dar:

Zur Familie der Agamen gehören derzeit sechs Unterfamilien und 63 Gattungen:
 Unterfamilie Dornschwanzagamen (Uromastycinae , 1868)
 Saara , 1845
 Uromastyx , 1820
 Unterfamilie Leiolepidinae , 1843
 Schmetterlingsagamen (Leiolepis , 1829)
 Unterfamilie Amphibolurinae , 1830 – Australien, Neuguinea
 Amphibolurus , 1830
 Chelosania , 1845
 Kragenechse (Chlamydosaurus , 1827)
 Cryptagama , 1984
 Soldatenagamen (Ctenophorus , 1843)
 Diporiphora , 1842
 Gowidon  & , 1985
 Hypsilurus , 1867
 Intellagama  & , 1985
 Australische Wasseragame (Intellagama lesueurii (, 1831))
 Lophognathus , 1842
 Lophosaurus , 1843
 Dornteufel (Moloch , 1841)
 Grüne Wasseragame (Physignathus , 1829)
 Bartagamen (Pogona , 1926)
 Rankinia  & , 1983
 Tropicagama , , ,  & , 2018
 Tympanocryptis , 1863
 Ohrloser Graslanddrache (Tympanocryptis lineata pinguicolla , 1948)
 Taubagame (Tympanocryptis tetraporophora  & , 1895)
 Unterfamilie Hydrosaurinae , 1828
 Segelechsen (Hydrosaurus , 1828)
 Unterfamilie Draconinae , 1826 – Südasien
 Nackenstachler (Acanthosaura , 1926)
 Blaumaulagamen (Aphaniotis , 1864)
 Langschwanzagamen (Bronchocela , 1827)
 Schönechsen (Calotes , 1817)
 Hornagamen (Ceratophora , 1834)
 Taschenagamen (Complicitus  & , 1997)
 Taubagamen (Cophotis , 1861)
 Coryphophylax , 1867
 Cristidorsa , , , , ,  & , 2018
 Dendragama , 1888
 Diploderma , 1861
 Flugdrachen (Draco , 1758)
 Winkelkopfagamen (Gonocephalus , 1825)
 Sunda-Hornagamen (Harpesaurus , 1885)
 Hypsicalotes  & , 2000
 Japalura , 1853
 Lamellenagamen (Lophocalotes , 1872)
 Lyrakopfagamen (Lyriocephalus , 1820)
 Malayodracon , ,  & , 2015
 Mantheyus  & , 2001
 Microauris , , ,  & , 2018
 Monilesaurus , , ,  & , 2018
 Otocryptis , 1830
 Pelturagonia , , , , , , , & , 2019
 Tuberkel-Taubagamen (Phoxophrys , 1881)
 Psammophilus , 1843
 Spitzkopfagamen (Pseudocalotes , 1843)
 Sunda-Greifschwanzagamen (Pseudocophotis  & , 1997)
 Ptyctolaemus , 1865
 Salea , 1845
 Sarada ,  & , 2016
 Sitana , 1829
 Unterfamilie Agaminae , 1825 – Afrika, Westasien
 Acanthocercus , 1843
 Agama , 1802
 Siedleragame (Agama agama (, 1758))
 Agama mwanzae , 1923
 Agama lebretoni ,  & , 2009
 Bufoniceps , 1992
 Laudakia , 1845
 Paralaudakia , ,  & , 2012
 Krötenkopfagamen (Phrynocephalus , 1825)
 Pseudotrapelus , 1843
 Stellagama , ,  & , 2012
 Trapelus , 1816
 Xenagama , 1895

In die Gattung Calotes verschoben wurde:
 Brachysaura minor ( & , 1827)
 Oriocalotes paulus , 1935

In die Gattung Harpesaurus verschoben wurde:
 Thaumatorhynchus brooksi , 1924

Literatur 
 Oliver Drewes: Kompaktwissen Agamen. VIVARIA Verlag, Meckenheim 2009, ISBN 978-3-9810412-5-5.
 Manfred Rogner: Echsen. Band 1: Geckos, Flossenfüsse, Agamen, Chamäleons und Leguane. Ulmer, Stuttgart 1992, ISBN 3-8001-7248-8.

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 Animal Diversity Web Family Agamidae